Абдуль-Кери́м Джемаледи́нов (; ) — крымскотатарский лингвист, педагог, переводчик. Автор, редактор и переводчик ряда школьных учебников. Расстрелян в ходе сталинских репрессий. Реабилитирован в 1958 году.

Биография 
Родился в 1893 году в Карасубазаре в семье священнослужителя.

Окончил Карасубазарскую новометодную школу-рушдие. В 1908 году вместе с Бекиром Чобан-заде на средства Карасубазарского мусульманского благотворительного общества был отправлен на учёбу в Турцию.

Вернувшись в Крым, работал школьным учителем. Являлся директором Симферопольской школы-рушдие (1917—1918). С 1922 по 1927 год — директор школы 1-й ступени в Симферополе. В 1927 году стал директором другого симферопольского учебного заведения — образцовой опытно-показательной школы 2-й ступени, которой руководил на протяжении пяти лет. С 1928 по 1930 год — член редколлегии журнала «Козьайдын».

С 1932 по 1934 год являлся заместителем директора по учебной части Крымского педагогического института. С 1934 по 1936 год — редактор Крымгосиздата. В 1934 году переработал и дополнил учебник крымскотатарского для русской школы А. И. Ильясова.

Выступал за переход крымскотатарского языка на латинский алфавит.

Во время сталинских репрессий был арестован 28 апреля 1937 года. В ходе суда виновным себя не признал. На выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 17 апреля 1938 года в Симферополе был приговорён к высшей мере наказания. Джемалединова расстреляли в тот же день. Реабилитирован 31 марта 1958 года.

Литература 
 Краткий обзор лексикографических, фонетических и морфологических проблем литературного языка // Еньи дунья. 1934. 26, 27 авг.
 Урсу Д. П. Деятели крымскотатарской культуры (1921—1944 гг.), с. 112—113

Примечания 

Авторы учебников
Педагоги Российской империи
Педагоги СССР
Директора школ
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Крымской АССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского
Казнённые в 1938 году
Репрессированные в Крымской АССР